Malacothrix é um gênero homônimo, podendo se referir a:

Malacothrix DC. - um gênero de planta da família Asteraceae;
Malacothrix Wagner, 1758 - um gênero de roedor da família Nesomyidae.

Desambiguações de gêneros biológicos